Hyland (fiume) – fiume del Canada
 Brian Hyland – cantante statunitense
 Diana Hyland – attrice statunitense
 Khaleem Hyland – calciatore trinidadiano
 M. J. Hyland – scrittrice australiana di origini irlandesi
 Sarah Hyland – attrice statunitense